Сэр Генри Кресвик Ро́улинсон (; 5 апреля 1810, Чадлингтон, Оксфордшир — 5 марта 1895, Лондон) — британский археолог, ассириолог, лингвист и дипломат. Получил известность как дешифровщик персидской клинописи. Рискуя жизнью, он в 1837—1844 многократно взбирался на Бехистунскую скалу, чтобы скопировать персидскую и эламитскую части Бехистунской надписи, которую он потом дешифровал.

Отец известного британского генерала Генри Сеймура Роулинсона.

Член Лондонского королевского общества (1850).

Биография 
Роулинсон был сыном коневода Абрама Тизака Роулинсона (Abram Tyzack Rawlinson). Его братом был историк Джордж Роулинсон.

Получил образование в Илинге (Миддлсекс), в 1826 поступил на военную службу в Ост-Индскую компанию. В 1827 в должности кадета Ост-Индской компании прибыл в Индию. Там он научился бегло говорить по-персидски и через 6 лет был направлен в Персию для обучения войск шаха. В Иране он обнаружил надпись на Бехистунской скале, которую он с риском для жизни скопировал (фотосъёмка в те годы отсутствовала, и ему пришлось многократно взбираться на скалу, чтобы срисовать знаки). Конфликты между британским и персидским правительством привели к тому, что Роулинсону пришлось покинуть Персию. В 1840 он получил должность в Кандагаре (Афганистан) и проявил себя храбрым воином в афганской войне. В 1843—1844 он был британским агентом на Аравийском полуострове. По собственному желанию в 1844 г. он получил новое назначение на должность британского консула в Багдаде, где у него появилось время вернуться к изучению клинописи. В 1851 стал Генеральным консулом в Багдаде, ему присвоено звание подполковника.

Роулинсон воспользовался этой возможностью, чтобы продолжить археологические исследования. Предполагается, что Роулинсон был знаком с малоизвестными в то время исследованиями Гротефенда, положившего начало дешифровке персидской клинописи. Даже несмотря на это, заслуга его в изучении персидской клинописи весьма велика — он скопировал и дешифровал ранее неизвестную исследователям Бехистунскую надпись, которая дала богатый материал сразу по трём древним языкам. Также он занимался раскопками Ниневии и Вавилона, где он обнаружил большое количество ассиро-вавилонских клинописных надписей, которые дешифровал в сотрудничестве с другими ассириологами.

В 1849 Роулинсон вернулся в Англию и опубликовал в 1851 г. свои воспоминания и Бехистунскую надпись. Он передал собранные им древности Британскому музею и отправился вместе с Остином Г. Лэйярдом в экспедицию по местам древней Месопотамии. В 1855 г. он уволился из Ост-Индской компании и провёл большую часть оставшихся 40 лет в Лондоне. В Англии Роулинсон познакомился с молодым Дж. Смитом, который благодаря его содействию сам вскоре стал известным исследователем древностей.

В 1856 избран в английский Парламент и одновременно в Совет Ост-Индской компании, в котором оставался до реорганизации компании в 1858 г.

В 1859 получил должность британского посланника в Тегеране, однако уже в 1860 г. ушёл с неё в отставку.

С 1865 по 1868 он снова стал членом Парламента от Фроума и снова вошёл в совет Ост-Индской компании.

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 List of the RAS Collections of Sir Henry Creswicke Rawlinson Bart. (1810-1895)

Послы Великобритании в Иране
Археологи Великобритании
Лингвисты Великобритании
Дешифровка забытых письменностей
Археологи XIX века
Археологи по алфавиту
Ассириологи
Президенты Королевского географического общества
Члены Лондонского королевского общества
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Похороненные на Бруквудском кладбище